Щербаковский — значения:
 Щербаковский, Вадим Михайлович (1876—1957) — украинский историк, археолог, этнограф, искусствовед, педагог.
 Щербаковский, Даниил Михайлович (1877—1927) — русский и украинский этнограф.
 Щербаковский, Стефан Васильевич (1874—1918) — русский военный полковой священник, протоиерей.
 Щербаковский — посёлок, Узловский район, Тульская область, Россия.
 Щербаковский — прежнее название села Жалгызагаш в Ескельдинском районе Алматинской области Казахстана.
 Щербаковский (природный парк)

См. также 
 Щербаков